Мирополье — название населённых пунктов.

Россия 
 Мирополье — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.

Украина 
 Мирополье — село в Краснопольском районе Сумской области.
 Мирополье — село в Шевченковском районе Харьковской области.
 Мирополье — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.